Zahlhaas bzw. Zahlhas ist der Familienname folgender Personen:

 Carl von Zahlhaas (1795–1872), auch Karl von Zahlhas, genannt Neubruck, österreichischer Theaterschauspieler
 Gisela Zahlhaas (* 1945), deutsche Klassische Archäologin
 Johann Baptist von Zahlhaas (1787–1870), auch Johann Baptist von Zahlhas, österreichischer Theaterschauspieler und Dramatiker
 Johanna von Zahlhaas (1818–1878), österreichische Theaterschauspielerin, siehe Johanna Gabillon